Алісія Молік і Барбара Шетт були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі. У тому сезоні Шетт завершила професійну кар'єру.

Емілі Луа і Катарина Среботнік виграли титул, у фіналі перемігши пару Ева Бірнерова і Мара Сантанджело з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
 ITF tournament profile 

Парний розряд
Nordea Nordic Light Open